Гросшёнау:

 Гросшёнау (Нижняя Австрия) — коммуна в Австрии.
 Гросшёнау (Саксония) — коммуна в Германии.